Das ASB Classic 2008 war die 23. Ausgabe des Tennis-Hartplatzturniers für Frauen in Auckland. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 31. Dezember 2007 bis 5. Januar 2008 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Aravane Rezaï mit 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Marija Korytzewa / Lilia Osterloh mit 6:3 und 6:4 gegen Martina Müller / Barbora Záhlavová-Strýcová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Auckland